Pięć okrętów Royal Navy nosiło nazwę HMS Princess Royal, pochodzącą od tytułu księżniczki królewskiej, nadawanego najstarszej córce panującego monarchy:
 HMS "Princess Royal" − 90-działowy okręt liniowy II rangi, zwodowany w 1682 roku jako HMS "Ossory", przemianowany kolejno w 1705 roku na HMS "Prince", w 1716 roku na HMS "Princess" i w 1728 roku na HMS "Princess Royal", rozebrany w 1773 roku;
 HMS "Princess Royal" − 24-działowy transportowiec, zakupiony przez Royal Navy w 1739 roku i sprzedany w 1750 roku;
 HMS "Princess Royal" − 90-działowy okręt liniowy II rangi, należący do typu Barfleur, zwodowany w 1773 roku, rozebrany w 1807 roku;
 HMS "Princess Royal" − 91-działowy okręt liniowy II rangi z pomocniczym napędem śrubowym, zwodowany w 1853 roku i wycofany ze służby w 1872 roku;
 HMS "Princess Royal" − krążownik liniowy typu Lion, w służbie od 1912 roku, uczestniczący w działaniach I wojny światowej, wycofany w 1922 roku.

Bibliografia 
 

Princess Royal